Полунино — название нескольких населённых пунктов:
 Полунино — хутор в Дубовском районе Волгоградской области.
 Полунино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Полунино — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Полунино — посёлок станции в Узловском районе Тульской области.

Полунино — название памятника природы:
 Полунино — памятник природы регионального значения в Волгоградской области.